Джонатан Садовский () — американский актёр, наиболее известный по роли Трея в «Крепком орешке 4.0», Уэйда в фильме 2009 года «Пятница, 13-е» и Пола в «Запретной зоне».

Биография 
Родился 23 ноября 1979 года в Чикаго, штат Иллинойс, США. Там же учился в средней школе Маунт-Кармела и в Иллинойсском университете в Урбана-Шампейн, который окончил со степенью бакалавра в области театрального изобразительного искусства. После чего переехал в Лос-Анджелес, чтобы попробовать свои силы.

Карьера 
Джонатан Садовский впервые появился на телевидении в 2000 году в программе «Entertainment Tonight» на MTV, которую вел Райан Девлин. Спустя 3 года снялся в эпизодической роли в сериале «Морская полиция: Спецотдел». В 2004 году ему досталась постоянная роль в сериале «Американские мечты», где он играл вместе Гейл О’Грэйди, Томом Верикой, Бриттани Сноу, Уиллом Эстесом и Сарой Рамос.

Во время съёмок в сериале «Американские мечты» я всё ещё работал барменом. Наступала ночь воскресенья, я за стойкой в центре Лос-Анджелеса, и мой менеджер, и мой агент приходили посмотреть телевизор. И постоянно у тебя эти пьяные парни, такие: «Дай угадаю, ты собираешься стать актёром? Удачи, дружище!» Они хотят покритиковать тебя, а ты такой им: «Идиот, посмотри налево, это я на экране!»

В 2005 году был приглашен на главную роль в телевизионном фильме «Pool Guys». В 2006 году Джонатан получил первую запоминающуюся роль стилиста Пола Антонио в фильме «Она — мужчина» с Амандой Байнс в главной роли. До этого момента он работал в популярной закусочной «Griddle Cafe» в Уэст-Голливуд.. Прорывом стала роль хакера в фильме «Крепкий орешек 4.0» в 2007 году, являющемся четвёртым из популярной серии. С того момента снялся в эпизодических ролях в нескольких популярных сериалах таких, как «Красавцы», «Доктор Хаус», «Чак» и «Терминатор: Битва за будущее». Вторым большим достижением стал фильм ужасов «Пятница, 13-е» 2009 года, являющийся перезапуском «Пятницы, 13-е», где он сыграл вместе с Джаредом Падалеки, Даниэль Панабэйкер, Амандой Риетти и другими. В 2010 году начал сниматься в главной роли вместе с Уильямом Шетнером в сериале «Перлы моего отца», где они сыграли сына и отца. Сериал получил крайне негативные отзывы от критиков и был закрыт после одного сезона из-за низких рейтингов..
В 2012 году вышел фильм ужасов «Запретная зона», получивший от критиков низкие оценки, в котором Джонатан сыграл одну из главных ролей.

Фильмография

Интересные факты 
 Его рост — 185 см..
 В свободное время любит писать, играть на гитаре и фортепиано.

Примечания

Ссылки